Пипери могу да буду:

 Пипери, српско племе из Црне Горе
 Пипери (Лопаре), насеље у општини Лопаре, Република Српска, БиХ
 , насеље у општини Челић, Федерација БиХ, БиХ
 , острво у Грчкој